Заглембє () — польська назва басейну у геологічному сенсі — западини, яка заповнена осадовими породами і містить поклади корисних копалин.

Таку назва має ряд спортивних клубів Польщі:

 Спортивний клуб «Заглембє» (Любін)
 Заглембє (футбольний клуб, Любін) — професіональний футбольний клуб з міста Любін
 Заглембє (гандбольний клуб, Любін) — професіональний гандбольний клуб з міста Любін

 Спортивний клуб «Заглембє» (Сосновець)
 Заглембє (футбольний клуб, Сосновець) — професіональний футбольний клуб з міста Сосновець
 Заглембє (хокейний клуб, Сосновець) — професіональний хокейний клуб з міста Сосновець
 Заглембє (баскетбольний клуб, Сосновець) — професіональний баскетбольний клуб з міста Сосновець